Ogilby kan som auktorsförkortning betyda:

 William Ogilby
 James Douglas Ogilby

Robotskapade auktorsförkortningar